Le Faouët – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor
 Le Faouët – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan